Hübschmann es un apellido alemán que suele referirse a:
Heinrich Hübschmann, filólogo alemán
Tomáš Hübschman,  futbolista checo
Seraphi Hübschmann, biólogo